Koristi se talijanska i kroatizirana varijanta imena i/ili prezimena: Giuseppe/Josip Gjergja/Giergia/Đerđa

 Giuseppe Gjergja, hrvatski košarkaš i trener
 Josip Gjergja, hrvatski političar i diplomat